Lars Lillo-Stenberg – musicista norvegese
 Per Lillo-Stenberg – attore norvegese

Pagine correlate 
Stenberg